El nombre John Madden puede referirse a:

John Madden: director de cine inglés;
John Madden: jugador, entrenador y comentarista de fútbol americano estadounidense.